Wiskiauten bezeichnet 
 ein wikingerzeitliches Gräberfeld im nördlichen Ostpreußen (Oblast Kaliningrad, Russland), siehe: Wiskiauten
 den Ort Wiskiauten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, heute: Mochowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland